Kavel (grond), een afgebakend stuk grond, als één geheel ingeschreven in het kadaster
Bouwkavel
Veilingkavel
Kavel (radio) op de radiomarkt: een pakket FM- of middengolf-frequenties, door de overheid geclusterd voor verdeling

Zie ook
Verkaveling
Ruilverkaveling